Il fulmine di Piperville (Greased Lightning) – film del 1919 diretto da Jerome Storm
Greased Lightning – film del 1928 diretto da Ray Taylor
Il circuito della paura (Greased Lightning) – film del 1977 diretto da Michael Schultz